Корсак:
 Корсак — польский дворянский герб.

Биология 
 Корсак () — хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых.

Фамилия 
 Корсак — дворянский род, восходящий к XIV веку.
 Корсак, Александр Казимирович (1832—1874) — российский экономист, историк, публицист.
 Корсак (Корсаков; Голубицкий), Антон Антонович (1879—1942) — большевик, партийный и советский деятель.
 Корсак, Богдан Семёнович (1640—1721) — генерал-лейтенант армии Петра I, участник Северной войны.
 Корсак, Владислав Станиславович (род. 1944) — российский акушер-гинеколог, генеральный директор «Международного центра репродуктивной медицины», доктор медицинских наук, профессор.
 Корсак, Иван Феодосеевич (1946—2017) — украинский писатель и журналист.
 Корсак, Николай (Рафаил; ок. 1595—1640) — религиозный деятель Речи Посполитой.
 Корсак, Сергей Николаевич (род. 1989) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Крумкачы».
 Корсак, Тадеуш (1741—1794) — государственный, общественный и военный деятель Речи Посполитой. Генерал. Участник восстания Костюшко.
 Корсак, Юзеф (около 1590—1643) — староста, затем воевода мстиславский, староста дисненский, радомльский, куриловский и филипповский.
 Корсак, Юлиан (1806/1807 — 1855) — польский поэт и переводчик.

Двойная фамилия 
 Голубицкий-Корсак, Ян Григорьевич (около 1560—1625) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Топоним 
 Корсак — река в Запорожской области.

См. также 
 Корсаков
 Корсаково
 Карсак